Soos, Sociëteit, een besloten gezelligheidsvereniging
 Soos, Sociale zekerheid
 SOOS, Stichting Opleiding en Onderzoek in Suriname, opleidingsinstituut in Paramaribo